Каштелу-Бранку (; []) — город в Португалии, центр одноимённого округа и муниципалитета, центр исторической провинции Бейра-Байша. Численность населения — 34,5 тыс. жителей (город), 54,6 тыс. жителей (муниципалитет). Город и муниципалитет входит в экономико-статистический регион Центральный регион и субрегион Бейра-Интериор-Сул. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Байша.

Расположение 
Город расположен в 188 км на северо-восток от столицы Португалии города Лиссабон.
 
Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Фундан
 на востоке — муниципалитет Иданья-а-Нова
 на юге — Испания
 на юго-западе — муниципалитет Вила-Велья-де-Родан
 на западе — муниципалитеты Проенса-а-Нова, Олейруш

Население

История 
Город основан в 1213 году.

Районы

Известные уроженцы 
 Паива, Афонсу де — португальский путешественник и дипломат XV века. Исследователь Эфиопии и Варварского берега Северной Африки.

См. также 
 Каштелу-Бранку (округ)
 Муниципалитеты округа Каштелу-Бранку
 Районы округа Каштелу-Бранку

Ссылки 
  Официальный сайт муниципалитета 
 

Муниципалитеты округа Каштелу-Бранку
Города Португалии